Las edades de Lulú, según el contexto, puede referirse:

al libro Las edades de Lulú, de la escritora española Almudena Grandes;
a la película Las edades de Lulú, del director español Bigas Luna.